

Persone 
 Dante Marraccini – giornalista, scrittore, sceneggiatore e regista italiano
 Matt Marraccini – attore statunitense
 Neri Marraccini – politico italiano

Altro 
 Cinema Marraccini – edificio nel centro storico di Grosseto, in Toscana